L'hôtel de Magnoncourt est un hôtel particulier de Besançon construit par l'architecte Claude Joseph Alexandre Bertrand en 1776 ;
L'hôtel de Magnoncourt est un hôtel particulier de Vesoul, des XVIe et XVIIIe siècles.